Субъединица RPB11 ДНК-управляемой РНК-полимеразы II  — фермент, кодируемый у человека геном  POLR2J .

Функция 
Этот ген кодирует субъединицу РНК-полимеразы II, полимеразы, ответственной за синтез РНК у эукариот. Продукт этого гена существует в виде гетеродимера с другими полимеразными субъединицами; вместе они образуют основной блок полимеразы. Два аналогичных гена расположены рядом на хромосоме 7q22.1 и псевдоген находится на хромосоме 7p13.

Взаимодействия 
POLR2J, как было выявлено, взаимодействуют с:

 ,
 POLR2C,
 SATB1.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белки человека
КФ 2.7.7
Гены